Spittelbach ist ein Gewässername:

 Spittelbach (Fulda), auch Hellebach, Donarbach, Schönfeldbach oder Spittelssiegen, linker Zufluss der Fulda aus dem Park Schönfeld im kreisfreien Kassel, Hessen
 Spittelbach (Mülibach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Mülibachs (zum Rybibach oder Strackbach, zum Industriekanal neben der Emme) bis Schachen, Gemeinde Utzenstorf, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Spittelbach (Wertach), rechter Zufluss der Wertach im Bärensee bei Hirschzell, kreisfreie Stadt Kaufbeuren, Bayern

Siehe auch:
 Spitalbach